Титлата на Обединеното кралство на WWE е кеч титла, създадена и използвана от американската кеч компания WWE. Обявена на 15 декември 2016, тя ще е главната титла в шоу на WWE Network, продуцирано в Обединеното кралство. Първият шампион е Тайлър Бейт, който е коранован в турнир между 16 кечисти, започващ на 14 и приключващ на 15 януари 2017, който се излъчва на живо по WWE Network.

История 
На пресконференция в The O2 Arena на 15 декември 2016, Трите Хикса разкрива, че ще се проведе турнир между 16 кечиста, определящ първия шампион на Обединеното кралство на WWE. Турнирът се провежда на 14 и 15 януари 2017, излъчван на живо по WWE Network. Титлата е създадена, за да бъде главната титла на ново шоу по WWE Network, продуцирано в Обединеното кралство. Тайлър Бейт печели турнира и става първият шампион.

Встъпителен турнир

Дизайн 

Както някои титли, създадени през 2016 дизайна на титлата е подобен като този на Титлата на WWE и Универсалната титла на WWE, с някои разлики. Вместо голямото лого на WWE, в центъра е изобразен Герба на Великобритания, включващ лъва на Лиуелин Велики и Шотландския еднорог от двете страни на щит, в центъра на който е поставено логото на WWE; на върха а щита са поставени бижута и корона. Отргоре пише „Обединено кралство“, докато отдолу пише „Шампион“. Както Титлата на WWE и другите титли, създадени през 2016 Титлата на Обединеното кралство има две странични плочки, които се сменят с логото на шампиона; на обикновените странични плочки е изобразено логото на WWE върху глобус. Металната част е върху черен пояс.

Носители 
За   .

Комбинирани дни 
За   .

Източници

Външни препратки 
 
 

Кеч във Великобритания
WWE титли